Józef Bonawentura Miączyński (ur. 1731, zm. 1793) – generał major wojsk koronnych
 Józef Miączyński (1743–1793) – generał wojsk francuskich, konfederat barski
 Józef Miączyński (ur. 1740, zm. 1800) – generał adiutant króla Stanisława Augusta